Voss může označovat:

 Voss (Norsko) či Vossevangen – obec v Norsku
 Voss (voda) – norská značka balené vody

příjmení
 James Voss (* 1949) – americký astronaut NASA
 Janice Elaine Vossová (1956–2012) – americká kosmonautka
 Johann Heinrich Voss (1751–1826) – německý spisovatel
 Torsten Voss (* 1963) – východoněmecký atlet – desetibojař